MobiCat — пассажирское судно-катамаран с электрическим приводом, эксплуатирующееся швейцарским пароходством Navigation Lac de Bienne/Bielersee Schifffahrt. Спущено на воду в 2001 году. Эксплуатируется на озере Бильское в Швейцарии.

MobiCat является самым большим коммерческим судном в мире, получающим энергию от солнечных батарей.

Годовая выработка электроэнергии составляет около 30 тыс. кВт*ч, потребление 5 тыс кВт*ч. Во время нахождения в порту катамаран передает электричество в сеть

Основные характеристики

 Длина: 33 м
 Ширина: 11,8 м
 Высота: 5 м
 Радиус действия: 120—170 км
 Вес нетто: 100 т
 Вес аккумулятора: 2 x 5000 кг
 Емкость аккумулятора: 224 кВт*ч (изначально), 448 кВт*ч (после 2018 года)
 Мощность двигателя: 20 кВт
 Осадка (при полной загрузке): 1,5 м
 Водоизмещение пустого судна
 Максимальная скорость: 22 км/ч
 Средняя скорость: 14 км/ч
 Силовая установка: два электродвигателя по 81 кВт, солнечные панели площадью 180 м²
 Пассажировместимость (полная/в закрытых помещениях): 150/80 человек

Примечания

Ссылки 
 Описание на официальном сайте пароходства
 Solarkatamaran MobiCat
 «MobiCat» auf Erfolgskurs - 50% mehr Passagiere
 Das grösste Solarschiff der Welt – MobiCat
 Auf zu neuen Ufern mit Sonnenenergie

Речные суда
Пассажирские суда
Появились в 2001 году в Швейцарии
Суда по алфавиту